Paul Martens (rechter), een Belgische rechter
Paul Martens (wielrenner), een Duitse wielrenner